Don Quijote eller Don Quixote kan syfta på:

Don Quijote – en spansk roman i två delar från 1605 och 1615, skriven av Miguel Cervantes
Don Quijote (balett) – en balett som bygger på Cervantes roman
Don Quijote (film, 2000) – en brittisk TV-film från år 2000
Don Quixote (musikalbum) – ett musikalbum av Björn Afzelius
Don Quixote (opera) - en opera av Wilhelm Kienzl
Don Quixote (Strauss) – en symfonisk dikt av Richard Strauss
M/V Don Quijote – ett fartyg hos Walleniusrederierna
Don Quijotesalongen – en salong i Stockholms slott
Don Quichotte – en opera av Jules Massenet